

Codici 
 OBK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Northbrook Sky Harbor (Stati Uniti)

Musica 
 OBK – gruppo musicale spagnolo